Curran ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Curran (* 1982), britisches Model und Kolumnistin 
 Alvin Curran (* 1938), US-amerikanischer Komponist 
 Brittany Curran (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin

 Claire Curran (* 1978), britische Tennisspielerin
 Clare Curran (* 1960), neuseeländische Politikerin der New Zealand Labour Party
 Craig Curran (* 1989), englischer Fußballspieler
 Declan Curran (* 1952), australischer Rugby-Union-Spieler

 Ed Curran (* 1940), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Frances Curran (* 1961), schottische Politikerin (SSP)
 J. Joseph Curran (* 1931), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Curran (* 1996), australischer Fußballspieler
 Jim Curran (* 1958), US-amerikanischer Skilangläufer

 Kevin Curran (1959–2012), simbabwischer Cricketspieler
 Kyliegh Curran (* 2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Laura Curran (* 1967), US-amerikanische Politikerin
 Margaret Curran (* 1958), schottische Politikerin
 Mike Curran (* 1944), US-amerikanischer Eishockeytorwart

 Ryan Curran (* 1993), nordirischer Fußballspieler
 Sam Curran (* 1998), englischer Cricketspieler
 Samuel Curran (1912–1998), britischer Physiker
 Terry Curran (* 1955), englischer Fußballspieler

 Timmy Curran (Tim Curran; * 1977), US-amerikanischer Musiker, Surfer und Sportfunktionär

 Tony Curran (* 1969), schottischer Schauspieler 

Curran ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Curran (Illinois), im Sangamon County
 Curran (Michigan), im Alcona County
 Curran (Wisconsin), im Kewaunee County
 Curran (Town), Town(ship) im Jackson County, Wisconsin
 Curran Township, Illinois

Curran steht weiter für:
 Curran Bluff, Felsenkliff im Grahamland, Antarktika
 Curran Steam Automobile Company of America, US-amerikanischer Automobilhersteller